Zelandopsis är ett släkte av kvalster. Zelandopsis ingår i familjen Aturidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Zelandopsis